Der Bazillus oder die Bazille, Mehrzahl Bazillen, auch Bacillen (lat. bacillus „Stäbchen“) steht für:
 stäbchenförmige Bakterien (z. B. Bacillus, Escherichia), siehe Bazillen
 eine Gattung stäbchenförmiger Bakterien, siehe Bacillus
 umgangssprachlich generell für Bakterien

Siehe auch:
 Bacilli, eine Klasse nicht nur stäbchenförmiger Bakterien
 bazilliform